Ларионовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ленинградская область
 Ларионовское сельское поселение — входит в Приозерский район.

Тверская область
 Ларионовское сельское поселение — входит в Селижаровский район.